Ко́ган (принятое латинское написание Cohen, Cohn, Kahn) — фамилия еврейского происхождения. Наиболее распространённый из русскоязычных вариантов записи слова Коэн, означающего принадлежность к сословию священников в Иерусалимском храме.

Ирландская фамилия Коган (латинское написание: Cogan, Kogan, Cowan) — англизированная фамилия, происходящая от клановых имен McCogaháin, O’Cadháin или валлийского личного имени Coagan («тоскливый»), — с еврейской фамилией не связана.

Носители фамилии

А 
 Коган, Авраам (Абрам Меерович, 1921—2009) — израильский учёный в области аэродинамики и энергетики.
 
 Коган, Алтар Хунович (Александр Харитонович, 1919—2002) — советский патофизиолог, профессор кафедры патофизиологии 1-й Московской медицинской академии.
 Коган, Альма (1932—1966) — английская певица.
 
 Коган, Аркадий Ефимович (род. 1957) — киносценарист и кинорежиссёр, оператор, продюсер, педагог.
 Коган, Артур Михайлович (род. 1974) — израильский шахматист.

Б 
 Коган, Беньямин Моисеевич (1915—?) — молдавский педагог, раввин, автор учебных пособий по молдавскому языку.

В 
 Коган, Валентин Маркович (1925—2006) — советский и российский архитектор.
 Коган, Ванесса () — российская активистка, директор работающей НКО «Правовая инициатива».

Г 
 Коган, Галина Фридмановна (1921—2009) — советский и российский достоевсковед.
 Коган, Герман (1914—1989) — американский журналист.
 Коган, Герман Александрович (Гецевич, 1961—2021) — поэт и переводчик.
 Коган, Григорий Михайлович (1901—1979) — советский пианист, музыковед и музыкальный педагог.

Д 
 Коган, Давид Моисеевич (1884—1954) — российский и советский архитектор.
 Коган, Даниил Моисеевич (по сцене Каданов, 1913—1979) — советский актёр.
 Коган, Джейкоб (род. 1995) — американский актёр.
 Коган, Джордж Майкл (; 1878—1942) — американский певец, актёр водевилей, композитор и поэт-песенник, продюсер.
 Коган, Дмитрий Павлович (1978—2017) — российский скрипач, заслуженный артист Российской Федерации (2010).

Е 
 Коган, Ева Бенедиктовна (1928—1985) — пианистка, заслуженная артистка КазССР, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, один из создателей фортепианной школы современного Казахстана.
 
 Коган, Евгения Соломоновна (1886—1937) — революционерка, советский партийный деятель.
 Коган, Екатерина Яковлевна (Тодорович, 1877—1974) — пианистка, музыкальный педагог и общественный деятель.
 Коган, Елена Ильинична (род. 1935) — советский и американский библиограф и книговед.

З 
 Коган, Зиновий Львович (1941—2020) — главный раввин России движения Реформистского иудаизма

И 
 Коган, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский банкир и инвестор, бывший председатель правления «Нордеа Банка».
 Коган, Игорь Юрьевич (род. 1968) — российский акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН (2016).
 
 
 Коган, Ицхак Абрамович (род. 1946) — раввин синагоги на Большой Бронной.

К 
 Коган, Кевин (род. 1959) — американский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 и серии CART.
 Коган, Клод (1919—1959) — французская альпинистка.

Л 
 Коган, Лазарь Иосифович (1889—1939) — деятель советских спецслужб.
 
 
 Коган, Любовь Иезекиилевна (более известна под фамилией Якир; 1922—2013) — советская шахматистка, мастер спорта СССР.

М 
 Коган, Майкл (1920—1984) — предприниматель российского происхождения, основатель японского концерна видеоигр Taito Corporation.
 Коган, Марат Михайлович (1924—1990) — советский украинский шашист, шашечный тренер.
 Коган, Марк Иосифович (1922—2013) — советский, российский адвокат.

Н 
 
 Коган, Нафтула Янкелевич (1850—1932) — украинский сахорозаводчик.
 Коган, Нина Иосифовна (1879—1943) — русский художник-авангардист.

О 
 Коган, Ольга Фёдоровна — ректор Иркутского института экономики в 1931—1932.
 Коган, Осип Аркадьевич (Осип Ерманский, 1867—1941) — советский теоретик в области научной организации труда, революционер (меньшевик).

П

С 
 
 Коган, Симха Бенционович (1918—1979) — советский пианист и концертмейстер, народный артист Казахской ССР.

Т 
 Коган, Тамара (в замужестве Клинк, род. 1967) — советская и немецкая шахматистка, гроссмейстер.
 Коган, Тимур Иосифович (1943—2020) — российский композитор.

Ф 
 Коган, Фавел Меерович (1924—2000) — советский учёный в области гигиены труда и профзаболеваний.

Х 
 Коган, Хана (известна под фамилией Левина; 1897—1985) — израильский общественный деятель.

Ш 
 Коган, Шнеер Герцевич (1875—1940) — бессарабский художник, профессор.
 Коган, Шулим Меерович (1930—2014) — советский и американский физик.

Э 
 Коган, Эмиль Исаакович (род. 1941) — журналист и литературовед.

Ю 
 Коган, Юлия Михайловна (род. 1981) — российская джазовая вокалистка и автор песен, телеведущая, солистка группы «Ленинград» (2007—2013).
 Коган, Юрий Владимирович (род. 1950) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ЛДПР), Ульяновск (2003).

Составные фамилии 
 
 Капович-Коган, Исаак Исаевич (Коган, 1896—1972) — советский педагог, экономист, организатор образования.
 
 Коган-Вольман, Георгий Израилевич (1919—?) — доктор технических наук, профессор Одесского политехнического института.
 Коган-Шац, Матвей Борисович (1911—1989) — украинский живописец.
 Коган-Ясный, Виктор Моисеевич (до 1926 года Коган, 1889—1958) — советский терапевт, эндокриноог и биохимик.
 Левин-Коган, Борис Яковлевич (1918—1998) — футболист.
 Ростов-Коган, Наум Моисеевич (Дон Моисеевич Беленький, 1884—1956) — русский революционер (социал-демократ), литератор.

См. также 
 
 
 Коганов

Примечания